Cannero steht für:

 Cannero Riviera, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont
 Castelli di Cannero, Ruinen einer Burg auf zwei kleinen Inseln vor Cannero Riviera